Treve steht für:
 Treve Castle, siehe Threave Castle, Burg im Fluss Dee, Dumfries and Galloway in Schottland

Trévé steht für:
 Trévé, französische Gemeinde im Département Côtes-d’Armor, Region Bretagne

Trêve steht für:
 Trêve (* 2010), französische Vollblutstute

Siehe auch:
 Trevern
 Treves
 Trèves